Monte Laa bezeichnet:

 Laaer Berg, Anhöhe in Wien (wienerisch)
 Siedlungs- und Wohngebiet Monte Laa,  neuer Stadtteil in Favoriten (10.), Wien